Krasnyj Kut – nazwa toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 

 Krasnyj Kut – miasto w obwodzie saratowskim
 Krasnyj Kut – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Krasnyj Kut – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Krasnyj Kut – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Krasnyj Kut – wieś w Kraju Nadmorskim
 Krasnyj Kut – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu rostowskiego
 Krasnyj Kut – wieś w rejonie wiesiołowskim obwodu rostowskiego

Ukraina 

 Krasnyj Kut – wieś w obwodzie donieckim
 Krasnyj Kut – osiedle typu miejskiego w obwodzie ługańskim
 Krasnyj Kut – dawna nazwa miasta Krasnokutśk